Arnaldo Garcez (Manaus) é um poeta, letrista, flautista e artista plástico brasileiro.

Discografia 
Espelho do tempo

Flautistas do Amazonas
Letristas do Brasil
Poetas do Amazonas
Artistas plásticos do Amazonas
Naturais de Manaus